Вальсека ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 23,31 км². Население — 301 человек (на 2004 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сеговии